

Подразделения канонических церквей 
 Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции — епархия с особым статусом Московского патриархата.
 Западно- и Среднеевропейская епархия — епархия Болгарской православной церкви.
 Западноевропейская епархия (Грузинский патриархат) — епархия Грузинской православной церкви.
 Западноевропейская епархия (Сербский патриархат) — епархия Сербской православной церкви.
 Лондонская и Западно-Европейская епархия — епархия Русской православной церкви заграницей.
 Западно-Европейская архиепископия — епархия Румынской православной церкви.

Подразделения неканонических церквей 
 Лионская и Западно-Европейская епархия — епархия РПЦЗ (Агафангела).
 Сионская и Западноевропейская епархия — епархия Русской древлеправославной церкви.

См. также 
 Экзархат приходов русской традиции в Западной Европе (Западноевропейский экзархат) — упразднённый экзархат Константинопольского патриархата.
 Митрополия Западной и Южной Европы — автономная митрополия Румынской православной церкви.
 Патриарший экзархат в Западной Европе — экзархат Московского патриархата.